Километро Треинта и Нуеве има више значења:

 Километро Треинта и Нуеве (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Треинта и Нуеве (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Треинта и Нуеве, Ехидо Куичапа (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику